Lovecraft & Witch Hearts е компилационен албум на британската екстремна група Cradle of Filth, издаден на 13 май 2002 г. от Music for Nations. Съдържа материал от периода на групата с този лейбъл. През 2012 г. е преиздаден от The End Records.

Песни

Позиции в класациите

Албум

Бележки 

Албуми на Крейдъл ъф Филт
Музикални албуми от 2002 година